Дегтяренко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дегтяренко Петро Михайлович (1885—1938) — радянський партійний і державний діяч.
 Дегтяренко Олена Миколаївна (*1973) — українська тележурналістка.
 Никон (Дегтяренко) (1884—1937) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Красноярський і Єнісейський.
 Дегтяренко Сергій Михайлович — заслужений енергетик України
Див. також:
 Дехтяренко
 Діхтяренко

Примітки 

Українські прізвища